Благове́щенск — название географических объектов.
 Благовещенск — город в России, административный центр Амурской области.
 Благовещенск — город в Башкортостане (Россия), административный центр Благовещенского района.
 Благовещенск — железнодорожная станция Забайкальской железной дороги в городе Благовещенске Амурской области.
 «Благовещенск» — любительский футбольный клуб из Амурской области.

См. также 
 Городской округ город Благовещенск